Финал Кубка африканских наций 2000 года — решающий футбольный матч Кубка африканских наций 2000, который состоялся 13 февраля на «Национальном стадионе» между сборными Нигерии и Камеруна. В основное и в дополнительное время победитель не был выявлен. В серии пенальти удача была на стороне сборной Камеруна.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Ссылки 

Финал
Футбол в Африке в 2000 году
Февраль 2000 года
События 13 февраля
Международные спортивные соревнования в Лагосе
2000 год в Нигерии
Футбольные соревнования в Нигерии